Verfassungsbeschwerde bezeichnet:

 Verfassungsbeschwerde (Deutschland)
 umgangssprachlich Partei- und Individualanträge nach Art. 140 B-VG und Beschwerden nach Art. 144 B-VG vor dem Verfassungsgerichtshof (Österreich)

Siehe auch:

 Verfassungsgerichtsbarkeit#Schweiz
 Verfassungsklage, Vereinigte Staaten